Роке Рауль Альфаро (; 15 августа 1956, Ногоя) — аргентинский футболист, игрок сборной Аргентины.

Карьера 
Альфаро начал свою профессиональную карьеру в 1974 году в известном аргентинском клубе «Ньюэллс Олд Бойз», с которым в первом же сезоне стал чемпионом Аргентины. Он играл в этой команде до конца 1980 года и после перешёл в греческий «Панатинаикос».

Проведя один сезон в греческом чемпионате, Роке Альфаро переходит в колумбийскую «Америка (Кали)» и в течение трёх сезонов дважды становится чемпионом Колумбии.

После этого он возвращается в Аргентину и в период с 1984 по 1990 годы играет в составах «Ривер Плейт» и «Ньюэллс Олд Бойз». С этими командами Альфаро по одному разу выигрывает в чемпионате Аргентины.

В 1990 году он переходит в чилийский «О’Хиггинс» и, не добившись особых результатов за три сезона, завершает карьеру игрока.

Сборная 
Роке Альфаро в 1987 году сыграл пять матчей в составе сборной Аргентины, в том числе он принял участие в Кубок Америки 1987 года.

Тренерская 
Роке Альфаро сразу после окончания карьеры игрока начал заниматься тренерской работой. Среди клубов под его управлением были несколько клубов из Южной Америки, в том числе и те, за которые он до этого играл.

В январе 2014 года он был назначен техническим директором перуанского клуба «Сан-Симон» из города Мокегуа.

Достижения 
 «Ньюэллс Олд Бойз»
 Метрополитано (1): 1974
 Чемпионат Аргентины по футболу (1): 1987/88

 «Америка» (Кали)
 Чемпионат Колумбии по футболу (2): 1982, 1983

 «Ривер Плейт»
 Чемпионат Аргентины по футболу (1): 1985/86

Примечания

Ссылки 
 
 
 Un motorcito de auxilio: Roque Raúl Alfaro
 Raúl Roque Alfaro

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Тренеры ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Тренеры ФК «О’Хиггинс»
Тренеры ФК «Платенсе»
Тренеры ФК «Ольмедо»
Тренеры ФК «Стронгест»
Тренеры ФК «Либертад»
Тренеры ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан
Тренеры ФК «Индепендьенте Ривадавия»
Тренеры ФК «Тальерес» Перико